Le docteur Miracle steht für Opern/Operetten:
 Le docteur Miracle (Bizet) von Georges Bizet (1857)
 Le docteur Miracle (Lecocq) von Charles Lecocq (1857)